«Сан-Хосе́ Э́ртквейкс» () — американский футбольный клуб из города Сан-Хосе, штата Калифорния:
 Сан-Хосе Эртквейкс (1974—1988) — клуб Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1974 по 1988 годы.
 Сан-Хосе Эртквейкс — клуб лиги MLS, существующий с 1994 года по настоящее время с перерывом в 2006—2007 годах.